Ituzaingó puede referirse a:

 los siguientes lugares o divisiones administrativas: 
 Ituzaingó, ciudad del Gran Buenos Aires, Argentina;
 Ituzaingó, ciudad de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Departamento Ituzaingó, división administrativa de la Provincia de Corrientes;
 Partido de Ituzaingó, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Ituzaingó, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Ituzaingó, barrio de Montevideo, Uruguay;
 Ituzaingó, localidad del departamento de San José; Uruguay;

 deporte:
 el Club Atlético Ituzaingó, institución deportiva de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina;

 geografía:
 la formación Ituzaingó, una formación geológica que se extiende por parte de la Argentina y el Paraguay.

 historia:
 la Batalla de Ituzaingó, acaecida en 1827, durante la llamada Guerra del Brasil;

 música:
 la Marcha de Ituzaingó, marcha oficial ejecutada que anuncia la llegada del Presidente de la Argentina en los actos oficiales;

 vías de comunicación:
 la calle Ituzaingó, importante arteria vial del Partido de General San Martín, en la zona norte del Gran Buenos Aires, Argentina;